Żyła oczna (górna i dolna) (łac. vena ophtalmica superior et inferior) – krew odpływająca z oczodołów zbiera się w dwa większe pnie żylne:
 Żyłę oczną górną - pień silniejszy, który biegnie w górnej części oczodołu (w przybliżeniu odpowiada tętnicy ocznej)
 Żyłę oczną dolną - pień słabszy - układa się w pobliżu dna oczodołu, ma dwie gałęzie:
 gałąź dolna - przenika przez szczelinę oczodołową dolną i uchodzi do splotu skrzydłowego
 gałąź górna - jak żyła oczna górna, przechodzi przez szczelinę oczodołową górną i wspólnie z nią lub też oddzielnie uchodzi do zatoki jamistej

Zastawki 
Żyły oczne nie mają zastawek.

Zespolenia 
Żyły oczne licznie zespalają się z żyłami twarzy, również z żyłami jamy nosowej i ze splotem skrzydłowym.

Połączenia z żyłami sąsiednimi odgrywają ważną rolę we wznowieniu krążenia ocznego w przypadkach niedrożności głównego pnia.

Odpływ krwi żylnej z oczodołu 
 W kierunku powierzchownych żył twarzy - przez żyłę kątową;
 W głąb do zatoki jamistej - przez żyłę oczną do żył twarzy - bardzo ważne w przypadku większych wahań ciśnień w układzie krążenia jamy czaszki.

Odwracalność prądu krwi jest możliwa dzięki temu, że w żyłach ocznych nie ma zastawek.

Bibliografia 
 

Oczna